Kannur (district), een district van de Indiase staat Kerala
 Kannur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kannur